Oulchy-la-Ville, Aisne
 Oulchy-le-Château, Aisne